Tata Consultancy Services ;
 TCS Canal 4, chaîne de télévision au Salvador ;
 Technique culturale simplifiée, en agriculture ;
 Terena Certificate Service, un certificat informatique ;
 Test de concordance de script, dans le domaine de l'enseignement de la médecine ;
 Touring Club Suisse ;
 Traction control system, système d'antipatinage pour automobile ;
 Transfert canadien en matière de santé, transfert du gouvernement fédéral du Canada ;
 The Trash Can Sinatras.